Het Italiaans Open is een internationaal golftoernooi. Het bestaat sinds 1925 en behoort bij de Europese PGA Tour sinds 1973. Voor de dames-professional is er ook een Italiaans Open.

Het toernooi is niet gespeeld tijdens de oorlog en van 1961-1970. Daarna is het weer gestart en heeft de Europese Tour het al gauw op haar agenda gezet. Het is altijd een relatief klein toernooi gebleven. In 2002, 2004 en 2007 werd het toernooi wegens regen ingekort tot 54 holes.  

De 60ste editie, in 2003, bestond uit vier rondes.

Winnaars

Trivia
 Soms heeft de Europese Tour meerdere toernooien in een bepaald land. In Italië werd bijvoorbeeld op Ugolino het hierboven beschreven Open in 1983 gespeeld, maar in 1990, 1991 en 1992 werd er ook het Volvo Italian Open gespeeld, naast de hierbovengenoemde toernooien.
 In 1935 won Percy Alliss in San Remo met een score van 262. Dit record is nog steeds niet verbeterd.
 In 2003 werd de 60ste editie van het Italiaans Open gespeeld.

Externe links 
 / Officiële website

Golftoernooi van de Europese PGA Tour
Golftoernooi in Italië
Sportevenement in Turijn